Large White, englisch für:
 Großer Kohlweißling
 Large White (Schweinerasse), eine Schweinerasse, frühere Bezeichnung war Yorkshire